Суперкубок Молдови з футболу 2016  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2016 року між чемпіоном Молдови Шерифом та володарем кубка Молдови клубом Заря.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Молдова
Серпень 2016